Desa Nambangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nambangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,76, long 110,87), Jawa Tengah, 
 Desa Nambangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,80, long 109,84), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar